Ernst Bauer (ur. 1928) – amerykański fizyk
 Ernst Bauer (1914–1988) – niemiecki dowódca okrętów podwodnych